Berillo – minerale opaco usato in gioielleria
 Berillo – sommergibile della Regia Marina
 Berillo – variante del nome proprio di persona italiano maschile Birillo
 Berillo di Bostra – vescovo arabo
 Berillo di Catania – vescovo e santo